Sing Out steht für:

 Sing Out!, US-amerikanische Zeitschrift für Folkmusik
 Sing-Out 66, Schau einer amerikanischen Organisation
 If You Want to Sing Out, Sing Out, Lied von Cat Stevens